König der Vagabunden steht für:
 Der König der Vagabunden (1930)
 Wenn ich König wär (als alternativer Verleihtitel König der Vagabunden, 1938)
 König der Vagabunden (1956)